Tinajo (gemeente), gemeente op Lanzarote
 Tinajo (plaats), plaats in deze gemeente